Randolph County je název osmi okresů ve Spojených státech amerických:
 Randolph County (Alabama) – okres státu Alabama
 Randolph County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Randolph County (Georgie) – okres státu Georgie
 Randolph County (Illinois) – okres státu Illinois
 Randolph County (Indiana) – okres státu Indiana
 Randolph County (Missouri) – okres státu Missouri
 Randolph County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Randolph County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie